Hans Stammreich (Remscheid, 1902. július 16. – São Paulo, 1969. március 6.) zsidó-brazil-német fizikus. A Raman-spektroszkópia úttörője.

Jegyzetek

Források 
Életrajza
 Bernhard Schrader és Andreas Otto, Hans Stammreich, Bunsen-Magazin, 2. Jahrgang, 5/2000, S. 120–122:

1902-ben született személyek
1969-ben elhunyt személyek
Német emigránsok Brazíliába
Német kémikusok
Német fizikusok
Németországi zsidók
Észak-rajna-vesztfáliaiak